Boullier ist der Familienname von:

 Auguste Boullier (1832–1898), französischer Politiker und Geschichtsforscher 
 Éric Boullier (* 1973), französischer Motorsport-Ingenieur